Die achte Auflage des Thomas Cups, der Weltmeisterschaft für Herrenmannschaften im Badminton, fand 1970 statt. Sieger wurde das Team aus Indonesien, welches sich für die umstrittene Niederlage gegen Malaysia bei der letzten Austragung 1967 revanchieren konnte.

Teams

Qualifikation

Australasienzone 
1. Runde

Finalrunde

Asienzone 

Finalrunde

Europazone 
1. Runde

2. Runde

3. Runde

Finalrunde

Panamerikazone 
1. Runde

2. Runde

Finalrunde

Interzonenturnier 
1. Runde

2. Runde

Finale

Weblinks 
 
 

1970
Badminton 1970
Badmintonwettbewerb in Kuala Lumpur